Cratere Lowell – cratere lunare
 Cratere Lowell – cratere su Marte